Le tournoi de tennis Queensland Hardcourt est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1960 se dispute à Brisbane du 19 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Val Wicks.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Joan Gray et Fay Muller.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis Queensland Hardcourt

Navigation 

dames 1960
Queensland
Tennis en Australie en 1960
Octobre 1960